David Dalrymple kan syfta på bland andra:

Sir David Dalrymple (1665–1721), baronet och lordadvokat
Sir David Dalrymple (1726–1792), baronet och lordadvokat